Charles Yonge ist der Name folgender Personen:

* Charles Duke Yonge (1812–1891), britischer Historiker 
 Charles Maurice Yonge (1899–1986), britischer Meeresbiologe